Чемпионат Люксембурга по футболу 1958/1959 — 45-й сезон чемпионата Люксембурга по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на сайте RSSSF

1958/1959
Люксембург
Люксембург
1958 год в Люксембурге
1959 год в Люксембурге